Market Street är ett gatunamn i flera länder. Detta är ett urval.

Market Street, Cambridge, England
Market Street, Manchester, England
Market Street, Melbourne, Australien
Market Street, Oxford, England
Market Street (Philadelphia), Pennsylvania, USA
Market Street (San Francisco), Kalifornien, USA
Market Street (St. Louis), Missouri, USA

Gator